Терсюк:

Реки
 Терсюк (приток Исети)
 Терсюк (приток Томи)
 Правый Терсюк